Per-Larstjärn eller Per-Larsatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Per-Larstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Per-Larsatjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (8,79 ha)
Per-Larstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,59 ha)
Per-Larsatjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Per-Larstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (6,6 ha)

Se även
Larstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn